Jeandel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Jeandel est un patronyme français issu du double prénom Jean Del, Del étant un ancien prénom masculin français.

Patronyme 

 Catherine Jeandel (1957-), océanologue et géochimiste française ;
 Charles-François Jeandel (1859-1942), photographe érotique français ;
 Claude Jeandel (1954-), médecin gériatre français ;
  (1924-), skieur français de ski de randonnée nordique et de combiné nordique ;
 , frère de René Jeandel (1918–2012), skieur français de ski de randonnée nordique et de combiné nordique.

Voir aussi 
Personnalités portant le double prénom Jean et Del :
 Jean Del Cour (1627-1707), sculpteur belge ;
 Jean Del Val, nom d’artiste de Jean Jacques Gautier (1891-1975), acteur français.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien